A Tiencsin Csüancsien (天津权健) egy 2006-ban alapított labdarúgócsapat, amely a Kínai Szuper Ligában szerepel. A csapat tulajdonosa a Csüancsien Csoport Co., Ltd., amely 2015 decemberében vette át a klubot.

Név változtatások
 2006–2007 "Hohhot Binhai FC" 呼和浩特滨海 (Hohhot Pinhaj)
 2008–2015 "Tianjin Songjiang FC" 天津松江 (Tiencsin Szungcsiang)
 2015– "Tianjin Quanjian FC" 天津权健 (Tiencsin Csüancsien)

Mez

Keret 
2018. július 13-i állapot szerint.

Sikerek 
Kínai másodosztály
Bajnok (1): 2016

A klub edzői  
A klub eddigi összes edzője:

 Han Csinming (2007)
 Csang Hsziaozsuj (2008–2009)
 Hao Hajtung (megbízott) (2010)
 Patrick de Wilde (2010–11)
 Hao Hajtao (2012)
 Pej Encaj (2013)
 Csang Hsziaozsuj (megbízott) (2013)
 Gianni Bortoletto (2014)
 Manuel Cajuda (2014)

 Dražen Besek (2014–2015)
 Szun Csiencsün (megbízott) (2015)
 Goran Tomić (2015)
 Vanderlei Luxemburgo (2015–2016)
 Fabio Cannavaro (2016–2017)
 Paulo Sousa (2017–2018)
 Sen Hsziangfu (megbízott) (2018)
 Pak Cshung-Gjun (2018)
 Cshö Ganghi (2018–)

Ismertebb játékosok 

Európa
 Taavi Rähn (2011-2012)
 Aleksandar Rodić (2011-2012)
 Axel Witsel (2017-2018)
Dél-Amerika
 Jádson (2016)
 Luís Fabiano (2016)
 Alexandre Pato (2017- )
Ázsia
 Csang Hsziaozsuj (2008)
 Huang Jung (2009-2010)
 Jang Csün (2015- )
 Csang Suo (2015- )
 Szun Ko (2016- )
 Csao Hszüzsi (2016- )
 Csang Lu (2016- )
 Ng Vaj Chiu (2013-2016)
 Jean-Jacques Kilama (2016-2017)

Jegyzetek

Források 
 A csapat hivatalos honlapja (kínaiul)

Kínai labdarúgócsapatok
2006-ban alapított labdarúgócsapatok